Gámeza kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Gámeza (ort i Colombia), Boyacá, 
 Gameza (kommun i Colombia), Boyacá,